Sandrine De Decker is een personage uit de Vlaamse soap Thuis. Ze maakte sinds 2009 deel uit van de serie. Het personage stierf aan een schotwonde in het hoofd.

Fictieve biografie
In 2008 komt Peggy Verbeeck zwanger terug uit Canada waar ze van 2000 tot 2009 verbleef. Ze beweert dat de vader haar ex-vriend Bob is. Peggy heeft geen moedergevoelens en besluit abortus te plegen. De onvruchtbare Ann De Decker overtuigt Peggy om het kind door haar te laten adopteren. Peggy gaat daarmee akkoord.

In april 2009 wordt Sandrine geboren, maar wanneer ze haar kind moet afstaan krijgt Peggy moedergevoelens. Een maand later blijkt dat niet Bob de biologische vader is, maar dat Sandrine het resultaat is van een onenightstand van Peggy en Tom. Ann wou haar kind Sander noemen, genoemd naar haar overleden vriendin Sandrine. Bij de geboorte bleek het een meisje te zijn en noemde Ann haar Sandrine.

De familie De Decker is dolgelukkig met de adoptie, maar Rosa is absoluut niet tevreden: zij kan het niet verkroppen dat haar enige kleinkind de kleindochter wordt van haar eeuwige aartsrivaal, Marianne. Rosa heeft Peggy talloze keren proberen te overtuigen om de adoptie stop te zetten, maar het mocht niet baten. 

Tom, Peggy en Rosa proberen via de rechtbank Sandrine weer op te eisen, maar verloren de rechtszaak - mede dankzij de getuigenis van Peter Vlerick in het voordeel van Ann. Sandrine blijft dus officieel de dochter van Ann, maar Ann beslist wel dat Peggy Sandrine regelmatig mag zien. Ze komt in oktober 2012 op deze beslissing terug nadat Sandrine in aanraking is gekomen met cocaïne, die door een drugsbende werd verstopt, in Zus & Zo. Peggy gaat in tegenaanval nadat Sandrine in het huis van Ann werd gegijzeld door Guy De Herdt.

In de krokusvakantie 2017 is Sandrine op ponykamp.

Wanneer ze op Oudejaarsavond 2018 gaat spelen bij Olivia met Emil, wordt ze gegijzeld door Lander. Politieman Dieter Van Aert is in de war en schiet haar in het hoofd. Ze belandt op intensieve en wordt geopereerd. Niet veel later sterft  ze aan haar verwondingen.

Trivia
 Sandrines peter en ook vader is Tom De Decker, haar meter is Marianne Bastiaens.

Stamboom

 *8. Dit is de biologische stamboom van Sandrine, maar aangezien Ann en Tom dezelfde ouders hebben stemmen de grootouders overeen.

De Decker,Sandrine